Vladimir Ivanovič Smirnov (1887-1974) – matematico russo 
Vladimir Viktorovič Smirnov (1954-1982) – schermidore sovietico
Vladimir Smirnov (1947) – saltatore con gli sci sovietico
Vladimir Smirnov (1964) – fondista kazako
Vladimir Smirnov – alpinista (morto in Messico nel 1999)
Vladimir Smirnov – ciclista lituano
Vladimir Michajlovič Smirnov – rivoluzionario bolscevico
Vladimir Vasil'evič Smirnov (1849-1918) – generale dell'Impero russo